Ez a táblázat tartalmazza az 50 leggyakoribb portugál családnevet Portugáliában:

Fordítás

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Portugál nevek

Portugál
Nevek
Kulturális témájú listák